Az 1978-as női kosárlabda-Európa-bajnokságnak Lengyelország adott otthont 1978. május 20. és május 30. között. A kontinenstornán 13 csapat vett részt. A tornát a szovjet válogatott nyerte, a magyar csapat hatodik lett.

Lebonyolítás 
A házigazda Lengyelország automatikusan a döntő csoportkörbe került. A maradék 12 csapatot 3 darab, 4 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első két helyezett jutott a döntő csoportkörbe, a harmadik és negyedikek a 8–13. helyért játszhattak, a csapatok az egymás elleni eredményeiket magukkal vitték. A helyosztó csoportokban is körmérkőzéseket játszottak a csapatok, a csoportok végeredménye egyben a torna végeredményét is jelentette.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

Helyosztók

A 8–13. helyért

Döntő csoportkör

Végeredmény

Források 
 
 
 
 

1978
Európa-bajnokság N